Die Open de Franche-Comté – Internationaux du Doubs 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 23. Februar bis 1. März 2009 in Besançon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 156 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 161 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 150 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Besançon